Мери има више значења:

 Мери
 Мери (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Мери (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији